Ostrander kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Ostrander (Minnesota)
Ostrander (Ohio)